Johann Heinrich Grüneberg (1819-1872), cuisinier allemand.
 Peter Grüneberg (1931-), moniteur français de ski et de natation, auteur de méthodes d'apprentissage de ces sports.

Toponyme 

 , quartier de la ville de  Löwenberger Land, commune de Brandebourg en Allemagne.

Patronyme allemand